Salade, nom générique d'un type de plantes alimentaires.
 Salade, mets préparé à base ou non de « salade » dans le sens précédent du mot.
 Saladier, récipient pour préparer ou servir la salade.
 La « salade de taupe » est un nom vernaculaire d'espèces du genre Taraxacum, de connotation ironique. Les pissenlits sont consommés par l'Homme également, mais après un mode de culture particulier.
 Salade, casque porté de la fin du Moyen Âge à la Renaissance.
 Salade, film réalisé en 2005 par Ghil Anis.
 Panier à salade, véhicule destiné à la conduite des prisonniers.
 Pour les expressions françaises utilisant le mot salade, voir « Idiotisme botanique ».